Dörfla ist der Name folgender Orte:
 Dörfla (Gemeinde Sankt Martin), Katastralgemeinde von Sankt Martin im Sulmtal, Steiermark
 Dörfla (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortschaft von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dörfla (Gemeinde Fehring), Weiler in der Gemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dörfla (Gemeinde Gössendorf), Ortschaft von Markt Gössendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Dörflas
 Dörflein